Jean de Bruges peut faire référence à : 
 Jean de Bruges ou Hennequin de Bruges : un peintre flamand actif dans la deuxième moitié du  ;
 Jean de Bruges : un organiste du .
 Jean V de Bruges : un noble flamand au service du duc de Bourgogne puis du roi de France au .